Калу́жский кра́тер (Калужская кольцевая структура) — предположительно, метеоритный кратер, расположенный на Русской платформе на территории Калужской области России.

Кратер, имеющий 15 км в диаметре, погребён под 800-метровой толщей осадочных пород, поэтому он не проявляется на космических снимках. Возраст кратера оценивается в 380 ± 5 миллионов лет (средне-верхнеэйфельский ярус среднего девона). Предположительный центр кратера находится в районе поселка Тихонова Пустынь.

См. также 
 Список ударных кратеров России

Примечания

Ссылки 
 

Ударные кратеры России
Рельеф Калужской области
География Калуги
Девонский период